Dasbach ist der Name von geographischen Objekten:

 Dasbach (Asbach), Ortsteil von Asbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Dasbach (Breitscheid), Ortsteil von Breitscheid, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Dasbach (Idstein), Ortsteil von Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Dasbach (Neustadt), Ortsteil von Neustadt (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

 Dasbach (Fockenbach), rechter Zufluss des Fockenbachs, nahe Hollig (Breitscheid), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Dasbach (Wehre), linker Zufluss der Wehre, bei Bischhausen (Waldkappel), Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Dasbach ist der Nachname von Personen:
 Adolf Dasbach (1887–1961), deutscher Bergwerksdirektor
 Georg Friedrich Dasbach (1846–1907), deutscher katholischer Verleger und Politiker

Siehe auch:
 Dasbacher Höhe